Даукша () — литовская фамилия. Известные носители:

 Даукша, Леон Францевич (1866—1917) — российский архитектор.
 Даукша, Микалоюс (Николай Даукша, ок. 1527 — 1613) — один из родоначальников литовской словесности и переводчик.
 Даукша, Нелли Александровна (род. 1972) — советская и белорусская легкоатлетка.
 Даукша, Эдвард Якуб (1836 — ок. 1890) — литовский поэт и переводчик.